Роси Окампо () мексичка је телевизијска продуценткиња продукцијске куће Телевиса.

Трајекторија

Као извршни продуцент

Помоћни продуцент

Емисије

Награде

Најбоља теленовела

Спољашње везе 

 

Рођени 1959.
Мексички продуценти